Jorge Hernández González – calciatore messicano, nato nel 1988
 Jorge Daniel Hernández Govea – calciatore messicano, nato nel 1989
 Jorge Hernández – pugile cubano